Лью́ис, Лу́ис (; ) — британская фамилия, происходит от имени  (). Устаревшее русское написание — Люис.

Фамилия

А 
 Льюис, Аарон (род. 1972) — вокалист и ритм-гитарист американской пост-гранж группы Staind.
 Льюис, Адриан (род. 1985) — английский дартсмен.
 Льюис, Айда (1842—1911) — американская смотрительница маяка.
 Льюис, Алекс (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Льюис, Аллен Монтгомери (1909—1993) — губернатор (1974—1979), генерал-губернатор Сент-Люсии
 Льюис, Артур (1915—1991) — английский экономист, лауреат Нобелевской премии 1979 года.

Б 
 Льюис, Барбара (род. 1943) — американская певица и автор песен.
 Льюис, Бернард (1916—2018) — британский и американский историк, востоковед.
 Льюис, Блейк (род. 1981) — американский поэт-песенник, битбоксер, финалист American Idol сезона 2007 года.
 Льюис, Бобби (1925—2020) — американский певец, работавший в стилях рок-н-ролл и ритм-н-блюз.
 Льюис, Брайан (род. 1974) — американский спринтер.
 Льюис, Брэд Алан (род. 1954) — американский гребец.
 Льюис, Брэндон (род. 1971) — британский политик.

В 
 Люис, Виллим Фомич (ум. 1769) — адмирал английского происхождения на русской службе.
 Льюис, Викки (род. 1960) — американская актриса.

Г 
 Льюис, Гвендолайн Джойс (1909—1967) — южноафриканский ботаник английского происхождения.
 Льюис, Гвилим Питер (род. 1952) — британский ботаник, эксперт по растениям семейства Бобовые.
 Льюис, Гвинет (род. 1959) — валлийская поэтесса, пишет на валлийском и английском языках.
 Льюис, Гилберт Ньютон (иногда Джилберт) (; 1875—1946) — американский физикохимик.
 Льюис, Грант (род. 1985) — американский хоккеист.
 Льюис, Грейсанна (1821—1912) — американский натуралист, иллюстратор и социальный активист.
 Льюис, Гэри (род. 1957) — британский актёр.

Д 
 Льюис, Дариус (род. 1999) — тринидадский и американский футболист.
 Льюис, Даффи (1888—1979) — американский бейсболист.
 Льюис, Деррик (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
 Льюис, Джамал (род. 1998) — североирландский футболист.
 Льюис, Джеймс (род. 1949) — американский религиовед.
 Льюис, Джейсон (род. 1971) — американский актёр и фотомодель.
 Льюис, Джек (1928—2014) — английский химик.
 Льюис, Дженифер (род. 1957) — американская актриса театра, кино и телевидения, певица и продюсер.
 Льюис, Дженни (род. 1976) — американская певица и актриса, ведущая вокалистка группы Rilo Kiley.
 Льюис, Джерри Ли (1935—2022) — американский певец, один из ведущих исполнителей рок-н-ролла 1950-х годов.
 Льюис, Джеффри (1935—2015) — американский актёр, отец актрисы Джульетт Льюис.
 Льюис, Джозеф Х. (1907—2000) — американский кинорежиссёр, более всего известный своими фильмами нуар 1945-55 годов.
 
 Льюис, Джонатан (род. 1997) — американский футболист.
 Льюис, Джордж Генри (1817—1878) — английский философ и литературный критик.
 Льюис, Джорджи (1917—2011) — тринидадский легкоатлет.
 Льюис, Джуда (род. 2001) — американский актёр.
 Льюис, Джульетт (род. 1973) — американская актриса и музыкант валлийского происхождения.
 Льюис, Донн (род. 1961) — американская актриса и певица.
 
 Льюис, Дэйв (род. 1953) — бывший канадский хоккеист, тренер.
 Льюис, Дэмиэн (род. 1971) — британский актёр и продюсер.

Ж 
 Люис, Жюль Бернар (1828—1897) — французский невролог и психиатр, открыватель «Люисового тела».

З 
 Льюис, Зико (род. 1994) — бермудский футболист.

И 
 Льюис, Исаак Ньютон (1858—1931) — американский изобретатель, создатель пулемёта Льюиса.

К 
 Льюис, Кайл (род. 1995) — американский бейсболист.
 Льюис, Кайра (род. 2001) — американский баскетболист.
 Льюис, Карл (род. 1961) — американский легкоатлет.
 Льюис, Клайв Стейплс (1898—1963) — английский и ирландский писатель, учёный и богослов.
  (1883—1964) — американский логик и философ.
 Льюис, Клейтон (род. 1997) — новозеландский футболист.
 Льюис, Крис (род. 1957) — новозеландский теннисист и тренер.
 Льюис, Кэрол (род. 1963) — американская легкоатлетка.

Л 
 Льюис, Лайя (род. 1992) — английская актриса.
 Льюис, Леннокс (род. 1965) — канадский и британский боксер-профессионал тяжеловес.
 Льюис, Леона (род. 1985) — британская певица.
  (род. 1987) — австралийский актёр кино и телевидения.
 Льюис, Лори (род. 1984) — американская певица сопрано.

М 
 
 Льюис, Мансель (1845—1931) — уэльский художник.
 Льюис, Мериуэзер (1774—1809) — американский первопроходец, офицер и государственный служащий.
 Льюис, Морган (1754 или 1745 — 1844) — американский юрист, политик и генерал.
 Льюис, Мэттью (; род. 1989) — британский актёр.
 Льюис, Мэтью Грегори (; 1775—1818) — английский романист и драматург.

Н 
 Льюис, Натан (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Льюис, Норман (1908—2003) — английский журналист и писатель.

О 
 Льюис, Оливер (род. 1971) — британский скрипач.
 Льюис, Оливия (род. 1978) — мальтийская певица.
 Льюис, Оскар (1914—1970) — американский антрополог.

П 
 Льюис, Перси Уиндем (1882—1957) — английский художник, писатель и теоретик искусства.
 Льюис, Питер Бенджамин (1933—2013) — американский предприниматель, меценат.

Р 
 Льюис, Райан (род. 1988) — американский продюсер, диджей.
 Льюис, Ральф (1872—1937) — американский актёр немого кино.
 Льюис, Рашард (род. 1979) — американский баскетболист.
 Льюис, Реджи (1965—1993) — американский баскетболист.
 Льюис, Рудольф (1888—1933) — южноафриканский велогонщик.
 Льюис, Рэй (род. 1975) — американский футболист.
 Льюис, Рэнди (род. 1959) — американский борец, олимпийский чемпион.

С 
 Льюис, Си Джей (полное имя Сти́вен Дже́ймс Лью́ис; род. 1967) — британский певец в стиле регги.
 Льюис, Синклер (1885—1951) — американский писатель.
 Льюис, Сондерс (1893—1985) — уэльский поэт, драматург, историк, критик и общественно-политический деятель.
 Льюис, Стив (род. 1969) — американский легкоатлет.
 Льюис, Стэнтон (род. 1987) — южноафриканский футболист.

Т 
 
 Льюис, Тереза (1969—2010) — американская убийца.
 Льюис, Тиниша (род. 1979) — американская баскетболистка и тренер.
 
 Льюис, Тревор (род. 1987) — американский хоккеист.
 Ману (Льюис), Тэмсин (род. 1978) — австралийская бегунья.

У 
  (1908—1987) — канадский физик-ядерщик.
 
 Льюис, Уолтер (; 1885—1956) — канадский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Льюис, Уоррен (1895—1973) — ирландский историк, офицер британской армии.

Ф 
 Льюис, Филип Фрэнсис (род. 1957) — американский музыкант, вокалист группы «L.A. Guns».
 Льюис, Филл (род. 1968) — американский актёр и режиссёр.
 Льюис, Флекс (род. 1983) — уэльсский культурист.
 
 Льюис, Фрэнк (1912—1998) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.

Х 
 Льюис, Хейли Джейн (род. 1974) — австралийская спортсменка (плавание вольным стилем).
 Льюис, Хершел Гордон (1929—2016) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, создатель спецэффектов и композитор.
 Льюис, Холли (1965—2012) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Льюис, Хьюи (род. 1950) — американский музыкант, автор песен.

Ш 
 Льюис, Шавон (род. 1993) — американский баскетболист.
 Льюис, Шазней (род. 1975) — британская певица, автор песен и актриса.

Э 
 Льюис, Эдвард (1918—2004) — американский генетик.
 Льюис, Эдди (род. 1974) — американский футболист.
 Льюис, Эдмония (1845—1890? 1911?) — американская скульптор.
 Льюис, Эммануэль (род. 1971) — американский актёр.
 Льюис, Эндрю (1970—2015) — гайанский боксёр.
 Льюис, Эндрю Линдсей (1931—2016) — американский бизнесмен и государственный деятель, министр транспорта США.
 Льюис, Эрнест (1867—1930) — британский теннисист.

Двойные 
 Дэй-Льюис, Дэниел (род. 1957) — ирландско-британский актёр.
 Кларк-Льюис, Элдес (род. 1965) — багамская легкоатлетка.
 Льюис-Адамс, Сэди (1872—1945) — афроамериканская учительница, суфражистка.
 Льюис-Эванс, Стюарт (1930—1958) — британский автогонщик, пилот Формулы-1 и 24 часов Ле-Мана.
 Москведа-Льюис, Калина (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Ходжес-Льюис, Доника (род. 1982) — американо-болгарская баскетболистка.

Псевдонимы 
 Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Лютвидж До́джсон; 1832—1898) — английский писатель, математик, логик, философ, диакон и фотограф.

Персонажи 
 Шарлотта Льюис — одна из главных героинь телесериала «Остаться в живых».

Топонимы 
 Льюис (Lewes) — город в Англии, административный центр графства Восточный Суссекс.
 Льюис — английский футбольный клуб из города Льюис, Восточный Суссекс.
 Льюис — северная часть шотландского острова Льюис-энд-Гаррис.
 Льюис — тауншип в округе Мил-Лакс, Миннесота, США.
 Льюис — невключённая территория в округе Уоллоуа, Орегон, США.
 Льюис (Lewes) — город в Делавэре, США.
 
 Льюис — река в штате Вайоминг, США; правый приток реки Снейк.
 Льюис — река на юго-западе штата Вашингтон, США.
 Льюис — горный хребет длиной 260 км, расположенный в Скалистых горах на территории американского штата Монтана и канадской провинции Альберта.
 Льюис-энд-Гаррис — третий по величине остров среди Британских островов после Великобритании и Ирландии.
 Льюис-энд-Кларк — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.

Космос 
 (4796) Льюис — астероид главного пояса.
 Льюис — лунный кратер.
  — американский исследовательский спутник, выведенный на орбиту 23 августа 1997 года, вышедший из строя 26 августа и сгоревший в земной атмосфере 28 сентября того же года.

Прочее 
 «Льюис» — британский телесериал (2006—2015).

См. также 
 Луис
 Леви
 Люис
 Луи
 Людовик
 Льюис-энд-Кларк
 Пулемёт Льюиса
 Джимми Джем и Терри Льюис — американский дуэт продюсеров и авторов песен, работающих в жанрах поп-музыки и современного ритм-н-блюза.
 Надвиг Льюиса — геологическая сдвиговая структура в Скалистых горах на территории канадской провинции Альберта и американского штата Монтана.

Примечания